Op het US Open 2018 tennistoernooi speelden de mannen en vrouwen de wedstrijden in het gemengd dubbelspel van donderdag 30 augustus tot en met zaterdag 8 september 2018 in het USTA Billie Jean King National Tennis Center te New York.

Algemeen

Toernooisamenvatting 
Van de titelhouders Martina Hingis en Jamie Murray had de eerste de actieve tennissport verlaten. Murray wist, met Bethanie Mattek-Sands aan zijn zijde, zijn titel te verlengen.

Het eerste reekshoofd, Gabriela Dabrowski en Mate Pavić, kwam niet verder dan de tweede ronde.

Het ongeplaatste duo Bethanie Mattek-Sands en Jamie Murray won het toernooi. In de finale versloegen zij het eveneens ongeplaatste koppel Alicja Rosolska en Nikola Mektić in de match-tiebreak. Het was hun eerste gezamenlijke titel. De Amerikaanse Mattek-Sands had daar­naast vier eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; de Schot Murray drie.

De Nederlander Wesley Koolhof en Nadija Kitsjenok (Oekraïne) bereikten de kwartfinale, waarin zij het moesten afleggen tegen de latere winnaars. Het Nederlandse koppel Demi Schuurs en Matwé Middelkoop was het zesde reekshoofd, maar zij kwamen niet voorbij de eerste ronde.

Er waren geen Belgische deelnemers.

Geplaatste teams

Prijzengeld

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
  Toernooischema US Open
  Toernooischema ITF

US Open (tennis)
ITF-toernooi in 2018